Ковальська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Ковальська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ковальська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ковальська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Ковальська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Ковальська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Ковальська (Кузнечна) вулиця — вулиця в місті Харків.
 Ковальська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці